Lusin ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Lusin (* 1997), estnischer Tischtennisspieler
 Caroline Lusin (* 1977), deutsche Anglistin
 Nikolai Nikolajewitsch Lusin (1883–1950), sowjetischer bzw. russischer Mathematiker
 Renata Lusin (* 1987), russische Tänzerin und Tanzsporttrainerin
 Valentin Lusin (* 1987), russischstämmiger Tänzer und Tanzsporttrainer

Lusin ist der deutsche Name des polnischen Ortes Luzino in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Satz von Lusin-Denjoy
 Luzin